Ruské příjmení Bogomolov () má více nositelů:

 Alex Bogomolov (* 1983), ruský tenista
 Alexandr Jefremovič Bogomolov (1900–1969), sovětský diplomat
 Alexej Sergejevič Bogomolov (1927–1983), sovětský historik filosofie
 Sergej Bogomolov (* 1951), ruský horolezec

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení